Минквиц () — фамилия немецкого происхождения. Миквиц (нем. Minckwitz, Minckwitz von Minckwitzburg, Minkwitz oder Münckwitz) — дворянские роды.

Известные носители:

 Минквиц, Александр Фёдорович (1816—1882) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии Русской императорской армии.
 Минквиц, Дмитрий Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8942; 1 февраля 1852.
 Минквиц, Зинаида Александровна фон (1878—1918) — русская переводчица и ботаник.
 
 Минквиц, Ольга Фёдоровна (1845 — ?) — российская певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог; ученица Ниссен-Саломан и Виардо
 Минквиц, Юлий Фёдорович (1807—1870) — генерал-лейтенант, Дербентский губернатор, участник Кавказских походов, начальник Кавказского округа Отдельного корпуса жандармов.
 Миквиц, Гуннар (1906—1940) — финский историк.

Примечания